NGC 3407 (другие обозначения — UGC 5978, MCG 10-16-17, ZWG 291.7, PGC 32626) — линзовидная галактика в созвездии Большой Медведицы. Открыта Уильямом Гершелем в 1793 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3407
Большая Медведица (созвездие)